Ѳ — letra do antigo alfabeto cirílico cujo nome é fita
 Filme — obra cinematográfica

Objetos
Fita magnética
Fita cassete
Videoteipe — fita de vídeo
Fita (ginástica) — da ginástica rítmica

Siglas
Federação Internacional de Tiro com Arco
Festa Internacional de Teatro de Angra